Suomi is een Fins woord. Het kan verwijzen naar:
 het land Finland
 de taal Fins